Бен Зильберман (; род. 1982/1983) — американский интернет-предприниматель, один из основателей социального интернет-сервиса Pinterest.

Биография 
Точная дата и место рождения неизвестны.

Вместе с родителями — офтальмологами Нилом Зильберманом () и Джейн Ванг () — приехал в Де-Мойн, штат Айова.

В 1998 году Зильберман поступил в научно-исследовательский институт при Массачусетском технологическом институте. Окончил Йельский университет в 2003 году.

Работал в компании Google в онлайн-рекламной группе. Спустя некоторое время ушел из компании и начал разработку собственного приложения для iPhone с приятелем по колледжу — Полом Скиарра.

Позже совместно с Полом Скиаррой и Эваном Шарпом (автором дизайна сервиса) создали программный продукт, позже переросший в интернет-сервис Pinterest, ставший социальной сетью.

Семья 
Женат на индианке Дивье Бхаскаран, у них есть сын Макс.

Примечания

Ссылки 
 Ben Silbermann в Pinterest
 Философия Pinterest

Основатели социальных сетей
Выпускники Средней школы имени Теодора Рузвельта (Айова)
Выпускники Йельского университета